La bataille de la Bicoque  (), du nom d'un lieu-dit appelé Bicocca à 5km au nord du centre de Milan, est une bataille où s'affrontèrent les armées de François , parti à la reconquête du Milanais, et celles de Charles Quint. L'empereur Charles Quint en sortit vainqueur.
La bataille de la Bicoque (),  aussi sous le nom de la  bataille de Novare, du nom de la ville de Novare, signe la fin de la Première guerre d'indépendance italienne. Elle voit s'affronter les Piémontais aux Autrichiens qui en sortent vainqueurs.